NGC 6415 — рассеянное звездное скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6415
Скорпион (созвездие)
Группы звёзд